Уннао:

 Уннао — город в центральной части штата Уттар-Прадеш, Индия.
 Уннао — округ в индийском штате Уттар-Прадеш.